Чаклин — фамилия.

Известные носители 
 Чаклин, Василий Дмитриевич (1892—1976) — советский хирург, ортопед-травматолог, член-корреспондент АМН (1945 год), заслуженный деятель науки РСФСР (1971 год), лауреат Государственной премии СССР (1977 год).
 Чаклин, Александр Васильевич (1920—1993) — доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом эпидемиологии злокачественных опухолей Онкологического научного центра Академии медицинских наук СССР, Лауреат Государственной премии, главный онколог Министерства здравоохранения СССР